Cuthona sibogae est une espèce de gastéropode marin, membre des Nudibranches et est rattaché à la famille des Tergipedidae.

Cuthona sibogae est présent dans les eaux tropicales de la région Indo-Ouest Pacifique.

Sa taille maximale est de  .

Références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Tergipedidae